Fothergill ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Fothergill (* 1960), britischer Dokumentarfilmproduzent
 Allodin Fothergill (* 1987), jamaikanischer Leichtathlet
 John Fothergill (Mediziner) (1712–1780), englischer Arzt, Botaniker, Quäker und Philanthrop
 John Fothergill (Unternehmer) (1730–1782), britischer Unternehmer
 John Fothergill (Musiker), Musiker

Sonstiges:
 Fothergill Point, Landspitze an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika